Regering-Anselme (Waals Gewest)
 Regering-Anselme (Franse Gemeenschap)